Чевлінге (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Чевлінге — місто у Швеції, у лені Сконе.